Села:
 Муроване — Львівська область, Львівський район
 Муроване — Львівська область, Самбірський район
 Муроване — Львівська область, Червоноградський район

Див. також 
 Ляшки